Кубок Казахстану з футболу 2010 — 19-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вперше став Локомотив.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2010

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 квітня 2010

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 травня 2010

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2010

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 жовтня/10 листопада 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 

2010
Казахстан
2010 у Казахстані